Джалаер:
  — село в Азербайджане
 Джалаер, Парвиз — иранский тяжелоатлет.